Осада Юрьева (1224) — взятие города крестоносцами
 Осада Юрьева (1262) — взятие города новгородским войском с союзниками